Sturgeon Lake (engl. für „Stör-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Sturgeon Lake (Alberta), in Alberta
 Sturgeon Lake (Chalk River), in Renfrew County, Ontario
 Sturgeon Lake (Echoing River), im Kenora District, Ontario
 Sturgeon Lake (Kawartha Lakes), in der City of Kawartha Lakes, Ontario
 Sturgeon Lake (Maligne River), im Rainy River District, Ontario
 Sturgeon Lake (Nipissing District), im Nipissing District, Ontario
 Sturgeon Lake (Saskatchewan), in Saskatchewan
 Sturgeon Lake (Sturgeon River), im Kenora und Thunder Bay District, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Sturgeon Lake (Goodhue County, Minnesota)
 Sturgeon Lake (Michigan)
 Sturgeon Lake (Minnesota)
 Sturgeon Lake (Nebraska)
 Sturgeon Lake (Oregon)
 Sturgeon Lake (Wisconsin)